Игнатий Абрамо́вич:
 Абрамович, Игнатий Якимович (1793—1867) — генерал Российской империи, варшавский обер-полицмейстер.
 Абрамович, Игнатий  (1890—1982) — польский учёный, врач-офтальмолог, профессор.